Stefanek oder Štefanek  ist der Familienname folgender Personen:

 Davor Štefanek (* 1985), serbischer Ringer
 Franz Xaver Leopold Felix Stefanek, bekannt als Franz Felix (Tenor) (1886–1963), österreichischer Tenor
 Gertrúd Stefanek (* 1959), ungarische Fechterin
 Lore Stefanek (* 1943), österreichische Schauspielerin und -regisseurin
 Stanisław Stefanek SChr (1936–2020), polnischer Geistlicher, Bischof von Łomża